Сетуха — многозначный термин.

Фамилия 
 Сетуха, Алексей Викторович (род. 1966) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, заведующий кафедрой Военно-воздушной инженерной академии.

Топоним 
 Сетуха (река) — река в России, протекает в Белёвском районе Тульской области. Левый приток Оки.
 Сетуха (село) — село в составе Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области России.